Buggio ima više značenja:
 Buggio, Imperia
 Buggio, Padova